Nic Broca, een Belgische animator en striptekenaar
 Paul Pierre Broca, een Frans arts, anatoom en antropoloog
 Philippe de Broca, een Frans Filmregisseur
 Het centrum van Broca
 Broca medaille, een medaille uitgereikt door de Société d'anthropologie de Paris en genoemd naar Paul Pierre Broca